Харпенау ():

 Харпенау, Дотан (более известный как Dotan; род. 1986) — голландский певец и автор песен.
 Харпенау, Пэтти (род. 1959) — голландский писатель.